Die Baureihe 202 bezeichnet u. a.

Mercedes-Benz Baureihe 202
zwei verschiedene Lokomotivbaureihen:
 die dieselelektrische Versuchslokomotiven der Deutschen Bundesbahn
 202 001, siehe Henschel-SSW DE 2000
 202 002 bis 202 004, siehe Henschel-BBC DE 2500
 die Diesellokomotiven der Deutschen Bahn AG, ehemalige DR-Baureihe 112, siehe DR-Baureihe V 100